Toxic Affair peut désigner :
 Toxic Affair, film français de sorti en 1993 ;
 Toxic Affair, treizième tome de la série de bande dessinée française Game Over de Midam sorti en 2015.